Ніда () — селище на Куршській косі в Литві
 Ніда — річка в Польщі